

Каменна Поруба — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.
 Кам'яна Поруба — село, громада округу Вранов-над-Топльоу, Пряшівський край.

Див. також 
 Поруба (значення)